Urechis är ett släkte av skedmaskar. Urechis ingår i familjen Urechidae.

Urechis är enda släktet i familjen Urechidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skedmaskar
Urechis